Сульфи́т желе́за(II) — неорганическое соединение,
соль двухвалентного железа и сернистой кислоты с формулой FeSO3, не растворяется в воде, образует ряд кристаллогидратов — зеленоватых или белых кристаллов.

Получение 
Обменной реакцией хлорида железа(II) и сульфита натрия в инертной атмосфере:

 FeCl2 + Na2SO3 + 3 H2O -> FeSO3.3H2O v + 2NaCl.

Физические свойства 
Образует кристаллогидраты состава FeSO3.nH2O, где n = 2; 2,5;  2,75; 3.

Не растворяется в воде.

Кристаллогидрат состава FeSO3.3H2O — зеленоватые или белые кристаллы, имеет несколько модификаций, одна из них:
 α-FeSO3.3H2O, моноклинная сингония, пространственная группа P 2/n, параметры ячейки a =  b =  c =  β = 96,05°, Z = 4.

Химические свойства 
Растворяется в воде, насыщенным оксидом серы(IV):

 FeSO3 + SO2 + H2O -> [Fe(SO_3)_2]^{2-}{} + 2 H^+.

При хранении на воздухе медленно окисляется до сульфата железа(II):

 2 FeSO3 + O2 ->[\ce{H2O}] 2 FeSO4.

Кристаллогидрат при нагревании теряет воду:

 FeSO3.3H2O ->[120-180^\circ\text{C}] FeSO3{} + 3 H2O.

Безводная соль разлагается при нагревании:

 FeSO3 ->[475^\circ\text{C}] FeO{} + SO2.

Литература

Примечания 

Соли железа
Соединения железа по алфавиту